Landkreis Calw
 Calw (stad)

Beide liggen in Duitsland.